

Persone  
 Antonio Calenda – regista teatrale italiano
 Carlo Calenda – dirigente d'azienda, politico e ministro italiano; figlio di Fabio
Fabio Calenda –  economista, giornalista e scrittore italiano; padre di Carlo
Enrico Calenda – militare italiano
 Roméo Calenda – ex calciatore francese

Calenda di Tavani 
 Andrea Calenda di Tavani – prefetto e politico italiano durante il Regno d'Italia
 Vincenzo Calenda di Tavani – politico italiano durante il Regno d'Italia

Altro  
 Calenda – danza del periodo schiavista
 Calenda – cognome italiano